

Шлатт — громада в кантоні Тургау
 Шлатт — громада в кантоні Цюрих
 Шлатт-Гаслен — громада в кантоні Аппенцелль-Іннерроден